Ляхов Андрій Микитович — радянський військовик.
 Ляхов Антон Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ляхов Володимир Афанасійович — радянський, український космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.